Тинтявови (Gentianaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Gentianales. То включва 87 рода и над 1500 вида дървета, храсти и треви, разпространени по целия свят.

Родове